.

Les membres utilisent un avatar pour se déplacer dans un environnement virtuel.

Smeet permet de discuter avec d’autres membres du jeu, de faire des rencontres. Le jeu propose des animations en direct tel que des jeux, des quiz, des concours, mais aussi des évènements musicaux animés par des DJ.

Le jeu est développé par Smeet Communications GmbH et est basé à Berlin, en Allemagne.

Historique 
Le jeu est traduit dans approximativement 11 langues..

Gameplay 
Les utilisateurs peuvent créer et personnaliser leurs propres profils et avatars, ils font évoluer leur personnage via des activités variées (taches, quiz, etc) afin de progresser vers des niveaux supérieurs. Avec un nombre croissant de points de renommée et de niveaux, les utilisateurs acquièrent un statut social plus élevé et reçoivent du contenu supplémentaire.

Ils peuvent, par ailleurs, acheter des animaux de compagnie, des plantes ou des créatures fantastiques et les nourrir et les abreuver, les faisant grandir au fil du temps.

Rôles : modérations et animations 
Dans Smeet il existe plusieurs Rôles officiels : .

Les animateurs : DJ, On Air, Artiste Ambulant, Dr Love, etc. sont nommés officiellement par les administrateurs de Smeet afin de divertir les joueurs via des événements en direct, retransmis dans le jeu.

Chaque rôle est distingué par un badge au-dessus de l’avatar.

Plate-forme 
L’application Smeet est compatible avec Android, iOS, Windows et Mac. Smeet peut être installé dans un ordinateur Linux, cette portabilité sur Linux via l’émulateur Wine n'est pas officiel, elle a été réaliser par un utilisateur et animateur français nommé Liba.

Smeet reste aussi accessible depuis n'importe quel navigateur prenant en charge Flash.

Références

Lien externe 
Site officiel : https://www.smeet.com:

Jeu Windows
Jeu vidéo sorti en 2007